Statz von Segraedt ist der Name folgender Personen:

* Statz von Segraedt († um 1441), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Statz von Segraedt († um 1460), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen